RL kan avse:

 RL – skandinavisk internationell fotbollstävling, se Royal League 
 RL – ett politiskt parti i Estland, se Eestimaa Rahvaliit
 RL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Libanon
 RL – en juridisk funktion som ett befäl från kommunal eller statlig räddningstjänstorganisation utövar under en räddningsinsats, se Räddningsledare
 RL-krets - En elektronisk krets bestående av en motstånd (R) och en spole (L). Se även: engelsk artikel